Гуй:
 Гуй — китайская фамилия.
 Гуй — дух умершего в китайской мифологии
 Гуй, Эд де — нидерландский футболист, вратарь

См. также 
 Huy — Хю, посёлок в Саксонии
 GUI — графический пользовательский интерфейс